

Biografie
 Gheorghe Hagi (1965) – allenatore di calcio ed ex calciatore romeno
 Ianis Hagi (1998) – calciatore romeno
 Momed Hagi (1985) – calciatore mozambicano

Geografia 
 Hagi – città giapponese della prefettura di Yamaguchi

Altro
 11127 Hagi – asteroide della fascia principale